Sărăteni se poate referi la:

 Sărăteni - localitate centru de comună în raionul Hîncești, Republica Moldova
 Sărăteni - localitate centru de comună în raionul Leova, Republica Moldova
 Sărătenii Noi - sat în cadrul comunei Ratuș în raionul Telenești, Republica Moldova
 Sărătenii Vechi - localitate centru de comună în raionul Telenești, Republica Moldova

Vezi și 
 Sărata (dezambiguizare)
 Sărățel (dezambiguizare)
 Sărățeni (dezambiguizare)
 Sărulești (dezambiguizare)

Toponime românești
Localități omonime din Republica Moldova